Karabin maszynowy M240
 240 mm moździerz M-240
 M-240 – radziecki okręt podwodny typu M